Rampljus kan avse:

Rampljus – belysning vid scenens kant, se scenbelysning
 I rampljuset – vara uppmärksammad, högaktuell
Rampljus (1952) – en amerikansk film från 1952
Rampljus (2000) –  en svensk kortfilm från 2000 i regi Alexander Karim

Se även
 Rampljuset